Josephine Charlotte van België (1927 - 2005), prinses van België, dochter van koning Leopold III, zuster van koning Boudewijn en Albert II en echtgenote van groothertog Jan van Luxemburg
Joséphine-Charlotte (metrostation), naar haar vernoemd metrostation in Brussel